Dies ist eine Liste der Mitglieder des gambischen Parlaments (2017–2022). Das Parlament im westafrikanischen Staat Gambia besteht aus 58 Mitgliedern. 53 Kandidaten wurden bei den Parlamentswahlen 2017 direkt gewählt, fünf weitere Mitglieder wurden vom Präsidenten ernannt.

Mitglieder des Parlaments

Gewählte Mitglieder des Parlaments

Ernannte Mitglieder des Parlaments 
Fünf weitere Mitglieder des Parlaments wurden vom Präsidenten ernannt.

Amtsträger 
 Sprecher der Mehrheitsfraktion (): Kebba K. Barrow (UDP)
 Sprecher der Minderheitsfraktion (): Samba Jallow (NRP)
 Parlamentssprecherin: Mariam Jack-Denton (UDP)
 Stellvertretender Parlamentssprecher: Momodou L. K. Sanneh (UDP)

Veränderungen

Abkürzungen und Akronyme

Einzelnachweise 

2017
!
Gambia, Parlament #2017